Hrvatski list (dnevni list, Osijek), hrv. dnevni list
 Hrvatski list (dnevni list, Pula), hrv. dnevni list
 Hrvatski list (Zadar), hrvatski politički tjednik
 Hrvatski list (Mainz), hrv. emigrantski list
 Hrvatski list (Klagenfurt), hrv. emigrantski list
 Hrvatski list (Melbourne), hrv. emigrantski list
 Hrvatski list (Washington), hrv. emigrantski list